Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2012 – piętnaste mistrzostwa Azji w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 26 stycznia – 5 lutego 2012 roku w saudyjskim mieście Dżudda. Mistrzostwa były jednocześnie kwalifikacjami do Mistrzostw Świata 2013, które odbyły się w Hiszpanii.

W turnieju zwyciężyła reprezentacja Korei Południowej, w finale pokonując Katarczyków 23-22, zaś brązowy medal zdobyła reprezentacja gospodarzy po zwycięstwie nad Japończykami. Medaliści uzyskali awans na Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2013.

Losowanie grup 
Losowanie grup odbyło się 10 sierpnia 2011 roku w stolicy Arabii Saudyjskiej – Rijadzie.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Mecze o miejsca 5-10

Mecz o 9 miejsce

Mecz o 7 miejsce

Mecz o 5 miejsce

Play-off

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
2012 w piłce ręcznej
2012 w Azji
Sport w Dżuddzie